League of Ireland Premier Division 2017 var den 33:e säsongen av irländska högstaligan i fotboll. Säsongen startade fredagen 24 februari och slutade den 27 oktober 2017. Den 17 oktober stod det klart att Cork City tog hem ligan och titeln, då man spelade oavgjort (0–0) hemma mot Derry City.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabeller

Omgång 1–22

Omgång 23–33

Källor
Officiell hemsida

2017 i Irland
2017 i Storbritannien 
Fotbollssäsongen 2015
2017